

Cinema 

Plano de Fuga é o título em português (br ou pt) dos filmes:
 Get the Gringo, filme estadunidense  de 2012 de Adrian Grunberg, estrelado por Mel Gibson
 Escape Plan, filme estadunidense de 2013 de Mikael Håfström, estrelado por  	Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

Geometria
 O mesmo de Plano do horizonte. Ver: Ponto de fuga ou Perspectiva com três pontos de fuga

Desambiguação
Desambiguações de artes